Charco Blanco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Charco Blanco, Querétaro Arteaga,  ort, Corregidora, 
 Charco Blanco, Zacatecas, ort, 
 Charco Blanco, San Luis Potosí, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar